Ко́йвунен () — финская фамилия. Известные носители:

 Койвунен, Аймо (1917—1989) — финский военный.
 Койвунен, Ари (род. 1984) — финский музыкант.
 Койвунен, Брита (1931—2014) — финская певица.